Les Créatures peut faire référence à :
 Les Créatures, film d'Agnès Varda de 1966.
 Les Créatures, album de Philippe Katerine distribué en 1999 avec un autre album intitulé L'homme à trois mains